Goji peut être :
 Goji, nom commercial (emprunté au chinois) de la baie du lyciet commun (Lycium barbarum) et du lyciet de Chine (Lycium chinense) ;
 Goji, langue tchadique parlée au Nigeria.